Toponímia:
 Illa de la Tortuga, illa de l'oceà Atlàntic al nord-oest de la República d'Haití
 Cala Tortuga, platja de la costa nord-est del municipi de Maó (Menorca)
 Illa Tortuga, diversos indrets
 La Tortugaarxipèlag veneçolà
 Zoologia: 
 Tortuga, Testudines, grup de rèptils caracteritzats, generalment, per la presència de plaques còrnies cobrint el cos
 Tortuga carbonària
 Tortuga careta
 Tortuga de nas de porc
 Tortuga d'estany
 Tortuga grega
 Tortuga gegant de les Galápagos
 Tortuga llaüt
 Tortuga marina
 Tortuga marginada
 Tortuga mediterrània
 Tortuga verda marina
 Miscel·lània:
 Tortuga (Bola de Drac), personatge de Bola de Drac
 Vaixell tortuga, mena de galera desenvolupada a Corea en el segle XV